Ay o Aÿ o Aÿ-Champagne è un comune francese di 4.172 abitanti situato nel dipartimento della Marna nella regione del Grand Est.

Società

Evoluzione demografica

Amministrazione

Gemellaggi 
 Besigheim, 
 Newton Abbot, 
 Quaregnon, 
 Sinalunga,

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Comuni della Marna